Челић може да се односи на:

 Челић, насеље у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ
 Челић (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ